Petrovici ist der Familienname folgender Personen:

 Ion N. Petrovici (1929–2021), deutscher Neurologe
 Veronika Petrovici (* 1934), plastische Chirurgin